Družba může být:

 mužská společenská funkce při svatbě, zejména lidové a velké, také zvaná mládenec; nejčestnější z nich je svatební svědek
 způsob nemanželského, partnerského soužití muže a ženy, druha a družky, občanskoprávní vztah, právo a závazek, užívaný v československém občanském právu od 70. let do začátku 90. let 20. století, vycházející z původního znění zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
 přátelské chování, jednání a spolupráce zejména mezi kolektivy, organizacemi, institucemi, obcemi, městy, národy a podobně; původem ruské slovo (přátelství), převzaté do češtiny pod vlivem Sovětského svazu a používané v 50. až 80. letech 20. století
 Ropovod Družba – ropovod z Ruska na západ
 původní název osobní motorové lodi Gladius, vyrobené v roce 1956 
 Lom Družba – hnědouhelný lom v okrese Sokolov
 Jiří-Družba – umělé jezero v okrese Sokolov, jeho vznik je plánován po roce 2038
 Družba (obchodní dům) – obchodní dům v Českých Budějovicích a v Praze
  Družba (cigarety) – československé cigarety
 původní název stanice pražského metra Opatov ve tvaru stanice Družby
 závody Družba 84, náhradní mezinárodní sportovní akce uspořádaná v roce 1984 v Moskvě především pro sportovce socialistických zemí, které bojkotovaly olympijské hry v Los Angeles
 Družba (město) – město v Sumské oblasti na Ukrajině

Externí odkazy